Hale [hejl] může být:

příjmení osob
 viz Hale (příjmení)

jiný význam
 Hale-Bopp – kometa
 Hale County (Texas)
 Hale (Velký Manchester) – vesnice ve Velké Británii v metropolitním hrabství Velký Manchester

Související články 
 Halle (rozcestník) – více různých významů (rozcestník)
 hala – rozlehlá místnost

Externí odkazy